Сте́ла ( от  — столб) — каменная, мраморная, гранитная или деревянная вертикальная плита (или столб) с высеченными на ней текстами или изображениями. В древности такие плиты или столбы устанавливали в качестве межевых знаков, надгробных или памятных монументов.

История 
Подобные знаки известны с эпохи неолита, а затем бронзового и железного веков. Ближайший аналог — менгир.

Стелы известны в культуре стран Ближнего и Среднего Востока. Например, «Стела коршунов» и «Стела Хаммурапи» в Сузах, древне-египетский «Палермский камень» и «Розеттский камень». В древнем Китае стелы были популярны на протяжении многих веков. Наиболее важные стелы — императорские часто устанавливали на спине каменных черепах, именуемых «гуйфу» или «биси». В древней китайской столице Сиане большое количество стел экспонируют в музее, известном как Лес стел.

В Древней Греции «стелами» называли культовые каменные или мраморные столбы на перекрёстках дорог, посвящённые местным божествам или богу-охранителю дорог и торговли Гермесу. Их называли гермами ( — подпора, столб, увенчанный изображением головы бога Гермеса. Древние римляне посвящали такие столбы богу границ и межевых знаков Терминусу (). Отсюда вторичное, последующее значение слова: термин ( — предел, граница). Надгробные или мемориальные стелы оформляли также различными рельефными изображениями, а верхнюю часть — карнизом или архитектоническим навершием в виде треугольного фронтона или акротерия.

Выдающимися памятниками искусства являются надгробные стелы древнегреческого Керамика, района Древних Афин, где расположен античный некрополь. Такова стела сестёр Деметрии и Памфилы (325—310 гг. до н. э.), «Надгробие Гегесо» (ок. 410 г. до н. э.), «Надгробие афинского всадника» (аналоги: Римско-германский музей, Кёльн) или знаменитое «Надгробие Дексилея» (ок. 390 г. до н. э.). Надгробные стелы украшали памятными изображениями умерших, сценами предсмертного расставания или погребальной трапезы. Иногда стелу делали полностью архитектонической, она изображала врата в загробный мир: створки слегка приоткрытых дверей с орнаментом плетения или «римского трельяжа», объединённых в верхней части акротерием. Функцию стелы могли выполнять и керамические либо мраморные сосуды, используемые в погребальном культе: амфоры, лекифы и лутрофоры. Мраморные стелы расписывали восковыми красками, украшали тканями и живыми цветами.

Галерея

В Библии 
В Библии описана стела ( стéле;  мацева) и причина её возведения ().

Примечания

См. также 
 Эпиграфика
 Рунные камни | Картинные камни
 Хачкар

Археологические артефакты по типу
Эпиграфика